Шпат

Геологія 
Шпат — назва різних мінералів:
 з групи силікатів: польовий шпат
 назва мінералів бариту (важкий шпат), кальциту (вапняковий шпат), флюориту (плавиковий шпат), сидериту (залізний шпат).

Стара українська назва шпату — скалинець.

Типи 
 скалинець залізний (сидерит),
 скалинець ісландський (шпат ісландський),
 скалинець магніїстий (магнезит),
 скалинець манґанистий (родохрозит),
 скалинець плавиковий (флюорит),
 польові скалинці (польові шпати).
 Шпат алмазний (різновид корунду з Індії сіро-димчастого відтінку, з чітко вираженою окремістю і з алмазним блиском),
 Шпат альмандиновий (евдіаліт),
 Шпат арагонський (араґоніт),
 Шпат аспідний (пластинчастий кальцит),
 Шпат атласний (флюорит або тонковолокнистий кальцит, араґоніт та ґіпс із шовковистим полиском; син. — камінь атласний, шпат шовковистий),
 Шпат бісмутовий (бісмутит),
 Шпат блискучий (силіманіт),
 Шпат болонський (променисто-волокнисті конкреції бітумінозного бариту, які світяться у темряві),
 Шпат борний (колеманіт),
 Шпат бритиновий (едингтоніт — водний алюмосилікат барію з гр. цеолітів, Ba[Al2Si3O10]∙3H2O),
 Шпат бурий (збірна назва залізовмісних карбонатів: анкерит, залізистий доломіт, сидерит, залізистий магнезит),
 Шпат важкий (барит; син. — тунгшпат),
 Шпат ванадіїстий (ванадиніт),
 Шпат вапнистий (кальцит),
 Шпат вапняково-тальковий (доломіт),
 Шпат вітеритовий (вітерит),
 Шпат вольфрамово-свинцевий (штольцит),
 Шпат вонючий (антозоніт — флюорит чорно-фіолетового кольору, який містить вільні F i Ca),
 Шпат вугільно-купоросно-свинцевий (ланаркіт — оксисульфат свинцю, Pb2[O|SO4]),
 Шпат вуглистий, Ш вугільний (ювеліт),
 Шпат галунний або алауншпат (алуніт),
 Шпат гарматний (призматичний різновид кальциту),
 Шпат гіркий (магнезит або доломіт),
 Шпат голубий (лазуліт),
 Шпат голчастий (араґоніт у вигляді голчастих аґреґатів),
 Шпат гребінчастий (барит),
 Шпат ґіпсовий (ґіпс),
 Шпат ґренландський (1. Кріоліт. 2. Місцева назва Ш. ісландського),
 Шпат двозаломлюючий (кальцит, Ш. ісландський),
 Шпат демантовий (корунд),
 Шпат дербіширський (флюорит),
 Шпат дистомовий (датоліт),
 Шпат доломітовий (доломіт),
 Шпат дощаний (воластоніт),
 Шпат залізистий вапняковий (залізистий кальцит),
 Шпат залізисто-цинковий (залізистий смітсоніт),
 Шпат залізний (сидерит),
 Шпат ісландський ,
 Шпат ітріїстий (ксенотим),
 Шпат кадміїстий (отавіт — карбонат кадмію, Cd[CO3}),
 Шпат кадміїсто-цинковистий (смітсоніт кадміїстий),
 Шпат карміновий (кармініт — основний арсенат свинцю і заліза, PbFe23+[OH|AsO4]2),
 Шпат квітковий (торговий термін для меленого бариту, який використовують у техніці; син. — флорашпат),
 Шпат кістковий (ангідрит),
 Шпат кобальтовий (сферокобальтит — карбонат кобальту, Co[CO]3),
 Шпат кобальтово-манґановий (родохрозит кобальтовий),
 Шпат коричневий (анкерит та доломіт),
 Шпат кремнекислий (альбіт),
 Шпат кремнекислий цинковий (геміморфіт),
 Шпат кубічний (ангідрит),
 Шпат лабрадоровий (лабрадор),
 Шпат лазуровий (бірюза),
 Шпат льодовий (санідин або різновиди ортоклазу),
 Шпат магнезіальний (магнезит),
 Шпат малиновий (рожевий турмалін, родохрозит),
 Шпат манґановий, Ш. манґанистий (родохрозит),
 Шпат манґаново-вапняковий (манґановий різновид кальциту — манґанокальцит),
 Шпат манґаново-цинковистий (смітсоніт манґанистий),
 Шпат мезитиновий (магнезит залізистий),
 Шпат мідно-свинцевий (лінарит),
 Шпат молібденово-свинцевий (вульфеніт),
 Шпат непридатний (родоніт),
 Шпат ніагарський (ґіпс волокнистий),
 Шпат олігоновий (манґаносидерит — змішані кристали ряду родохрозит-сидерит),
 Шпат олов'яний (каситерит),
 Шпат паперовий (папіршпат — тонколистуватий різновид кальциту),
 Шпат перламутровий (1. Арагоніт. 2. Доломіт),
 Шпат перловий (арагоніт, анкерит та доломіт з перламутровим полиском),
 Шпат півнико-гребінчастий (барит у вигляді друз),
 Шпат пінистий (кальцій пінистий),
 Шпат плавиковий (флюорит),
 Шпат подвійний та Ш. подвоюючий (те ж саме, що й Шпат ісландський),
 Шпат польовий — група найпоширеніших породотвірних мінералів — алюмосилікатів натрію, калію, кальцію тощо,
 Шпат призматичний (каледоніт),
 Шпат пустотілий (хіастоліт),
 Шпат рожевий (1. Родоніт. 2. Родохрозит.),
 Шпат ромбічний (доломіт),
 Шпат манґановий Ш. ртутний (каломель),
 Шпат рубіновий (родохрозит),
 Шпат сапфіровий (кіаніт з опалесценцією),
 Шпат сатиновий (кальцит волокнистий),
 Шпат свинцевий (церусит),
 Шпат свинцевий білий (церусит),
 Шпат свинцевий ванадієвий (ванадиніт),
 Шпат свинцевий зелений (піроморфіт).
 Шпат свинцевий купоросний (англезит),
 Шпат свинцевий червоний (крокоїт),
 Шпат світний (променисто-волокнистий барит, який світиться в темряві),
 Шпат селено-свинцевий (1. Керстеніт — селенат свинцю, Pb[SeO4]. 2. Цоргіт — суміш клаусталіту з умангітом, а також з тиманітом та інш.),
 Шпат синій (лазуліт),
 Шпат склуватий (флюорит),
 Шпат смарагдовий (смарагдит — тонколистуватий різновид актиноліту світлого або яскраво-зеленого кольору),
 Шпат соляний (галіт),
 Шпат срібний або Ш. срібний роговий (хлораргірит),
 Шпат стронціїстий (стронціаніт),
 Шпат стибієвий (валентиніт),
 Шпат стибієво-свинцевий (біндгейміт),
 Шпат таблитчастий (воластоніт або таблитчастий кальцит),
 Шпат тальковий (магнезит),
 Шпат твердий (1. Андалузит. 2. Корунд.),
 Шпат тичкуватий (барит),
 Шпат тонкопластинчастий (клевеландит — пластинчаста відміна альбіту),
 Шпат порцеляновий (скаполіт),
 Шпат фосфорний свинцевий (піроморфіт),
 Шпат флуористий (флюорит),
 Шпат хлористий (мендипіт — хлористий оксид свинцю, Pb3O2Cl2),
 Шпат хлористо-ртутний,
 Шпат хлоро-ртутний (каломель; син. — ртуть хлориста),
 Шпат хлористо-свинцевий (фосґеніт),
 Шпат хлоритовий (отреліт — різновид хлоритоїду, який містить до 8 % MnO),
 Шпат хлоро-срібний (хлораргірит),
 Шпат хромово-свинцевий (крокоїт),
 Шпат хромо-молібдено-свинцевий (вульфеніт хромистий),
 Шпат хромово-фосфоро-мідно-свинцевий (суміш вокеленіту — фосфохромату свинцю і міді з піроморфітом),
 Шпат червоний (1. Родоніт. 2. Родохрозит.),
 Шпат цинковий (смітсоніт) (J.F.A.Breithaupt, 1841),
 Шпат цинково-залізний (смітсоніт залізистий),
 Шпат цинково-марганцевий (родохрозит цинковистий),
 Шпат шаруватий (листувато-волокнисті аґреґати кальциту з перламутровим полиском),
 Шпат шеєлевий свинцевий (штольцит),
 Шпат шеєлітовий (шеєліт),
 Шпат шиферний (кальцит у вигляді таблитчастих аґреґатів).

Інше 
 Шпат (конярство)

Література 
 Лазаренко Є. К., Винар О. М. Мінералогічний словник, К.: Наукова думка. — 1975. — 774 с.
 

Мінерали